Mamplam (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Mamplam (Glumpang Tiga), een plaats in Indonesië
Mamplam (Nibong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing